Зеленко — українське походження. Чеська версія прізвища — Зеленка.

Відомі носії:
 Зеленко Анатолій Филимонович (1941) — радянський борець класичного стилю.
 Зеленко Андрій Жаннович (1965) — льотчик, полковник ЗС РФ, Герой Російської Федерації (2000).
 Зеленко Генріх Йосипович (1905—1972) — радянський державний діяч.
 Зеленко Катерина Іванівна (1916—1941) — радянська льотчиця, Герой Радянського Союзу
 Зеленко Катерина Михайлівна (1980) — український дипломат.
 Зеленко Олександр Устинович (1871—1953) — російський, радянський архітектор і педагог.

Див. також 
 Зеленько Анатолій Степанович (1935) — радянський український мовознавець.